paulánusok, vagy másképp 
 Barnabiták
 Minimiták 
 Paulikiánusok